Хосрой:

 Хосрой — мужское имя восточного происхождения, связанное с древнеперсидской мифологией.
 Хосрой — царь Парфии из династии Аршакидов, правил в 109—129 гг. н. э.